Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Jiangxi Open 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil. Sechs Spielerinnen sowie Han Na-lae als Lucky Loser qualifizierten sich für die Hauptrunde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Nanchang